Саня Мірза і Ярослава Шведова виграли титул, у фіналі перемігши пару Ольга Говорцова і Алла Кудрявцева з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Citi Open, парний розряд
2011